Andagua puede hacer referencia a:

 El distrito de Andagua, en el Perú.
 La localidad de Andagua, capital del distrito de Andagua, en el Perú.